Озолоапан има више значења:

 Општина Озолоапан (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Озолоапан (Озолоапан, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику